Ola Lundberg kan syfta på:
* Ola Lundberg, den person som gav Televinken sin röst
 Ola Lundberg (hembygdsforskare), i Svensköp
 Olof Lundberg (även kallad Ola Lundberg, 1808–1877), bryggare, krögare och donator